Gmina Beaver – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Gmina Beaver – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Gmina Beaver – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Gmina Beaver – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning